Aszur (bóg)
 Aszur (miasto)
 Assur (postać biblijna)